Lawrenceville ist der Name verschiedener Städte oder Stadtteile

in den Vereinigten Staaten:
 Lawrenceville (Alabama), eine Stadt im US-Bundesstaat Alabama
 Lawrenceville (Arkansas), eine Stadt im US-Bundesstaat Arkansas
 Lawrenceville (Georgia), eine Stadt im US-Bundesstaat Georgia
 Lawrenceville (Illinois), eine Stadt im US-Bundesstaat Illinois
 Lawrenceville (Indiana), eine Stadt im US-Bundesstaat Indiana
 Lawrenceville (Kentucky), eine Stadt im US-Bundesstaat Kentucky
 Lawrenceville (New Jersey), eine Stadt im US-Bundesstaat New Jersey
 Lawrenceville (St. Lawrence County, New York), eine Stadt im St. Lawrence County, im US-Bundesstaat New York
 Lawrenceville (Ulster County, New York), eine Stadt im Ulster County, im US-Bundesstaat New York
 Lawrenceville (Ohio), eine Stadt im US-Bundesstaat Ohio
 Lawrenceville (Lackawanna County, Pennsylvania), eine Stadt im Lackawanna County, im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Lawrenceville (Pittsburgh, Pennsylvania), ein Stadtteil der Stadt Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Lawrenceville (Tioga County, Pennsylvania), eine Stadt im Tioga County, im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Lawrenceville (Virginia), eine Stadt im US-Bundesstaat Virginia
 Lawrenceville (West Virginia), eine Stadt im US-Bundesstaat West Virginia 

in Kanada:
 Lawrenceville (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch:
 Lawrence 
 Lawrenceburg